

Codici 

 tzx – codice ISO 639-3 della lingua tabriak

Informatica 

 TZX (ZX Spectrum Tape Image) – formato di file sviluppato inizialmente da Tomaz Kac, per tradurre i programmi per Sinclair ZX Spectrum in una forma riproducibile dagli emulatori.

Note